Про-ли́га Узбекиста́на () — футбольная лига в Узбекистане, 2-я по уровню и значимости после Суперлиги Узбекистана в национальном чемпионате страны. 

С момента основания в 1992 году и до 2017 года называлась Первая лига Узбекистана ().

В 2019 году в Про-лиге Узбекистана 24 клуба выступали по 4-круговой системе (28 туров, по 2 матча дома и в гостях).

Победитель и серебряный призёр Про-лиги Узбекистана получают путёвки в Суперлигу Узбекистана, а клуб, занявший 3-е место в Про-лиге, участвует в 2-х стыковых матчах (дома и в гостях), в которых его соперником становится клуб Суперлиги, занявший в ней 12-е место.

Победитель стыковых матчей получает путёвку в Суперлигу Узбекистана, а проигравший начнёт новый сезон в Про-лиге Узбекистана.

Клубы, занявшие последние места в Про-лиге, начнут новый сезон в Первой лиге Узбекистана (созданной в 2020 году вместо учреждённой в 2018 году Про-лиги Б) — 3-й по уровню и значимости футбольной лиге страны (ранее выбывали в являвшуюся 3-м по уровню дивизионом Вторую лигу, а в 2018 и 2019 году из Про-лиги А команды выбывали в Про-лигу Б).

Участники Про-лиги Узбекистана, как и участники Суперлиги Узбекистана, выступают в розыгрыше Кубка Узбекистана, а также по желанию могут принять участие в розыгрыше Кубка ПФЛ Узбекистана.

Все призёры

Лучшие бомбардиры

Количество побед по клубам

Ссылки и источники 
 Официальный сайт ПФЛ Узбекистана — pfl.uz
 Первая лига Узбекистана на сайте «Архив голов» 

 
Узбекистан